Aegyptosuchus ('Egyptische krokodil') is een geslacht van uitgestorven monospecifiek aegyptosuchide eusuchide crocodylomorfen. Het werd gevonden in de Bahariya-formatie van Egypte, die dateert uit het Cenomanien van het Laat-Krijt. Het type en enige soort is Aegyptosuchus peyeri. De soortaanduiding eert Bernhard Peyer.

Aegyptosuchus is een lid van de familie Aegyptosuchidae, samen met het geslacht Aegisuchus. Aegyptosuchidae behoort tot de clade Eusuchia en is geopperd als de zusterclade van de kroongroep Crocodylia, die alle bestaande (levende) krokodillen bevat. De fylogenie kan worden weergegeven in het onderstaande cladogram:

Uitgestorven Crocodylomorpha